Сергей Куцов:
 Куцов, Сергей Михайлович (род. 1977) — киргизский и казахстанский футболист.
 Куцов, Сергей Николаевич (род. 1958) — генерал-лейтенант, начальник разведывательного управления ГШ ВВ МВД России (2001—2016) .